Perth peut faire référence à :

Villes

Australie 
 Perth, capitale de l'État d'Australie-Occidentale ;
 Perth (Tasmanie), petite ville en Tasmanie ;
 , bassin sédimentaire en Australie-Occidentale ;
 , quartier des affaires central de la ville d'Australie-Occidentale ;
 Cité de Perth, zone d'administration locale en Australie-Occidentale ;
 Circonscription de Perth, siège en Australie-Occidentale à la Chambre des représentants d'Australie ;
 , siège à l'Assemblée législative de l'Australie-Occidentale ;
 , zone statistique en Australie-Occidentale ;
 , ancienne unité cadastrale en Australie-Occidentale ;
 , région d'aménagement urbain en Australie-Occidentale.

Canada 
 Perth, paroisse au Nouveau-Brunswick, maintenant partie de Perth-Andover ;
 Perth (Ontario), ville du comté de Lanark, en Ontario ;
 Comté de Perth, comté en Ontario ;
 Perth (ancienne circonscription fédérale), ancienne circonscription électorale fédérale en Ontario.

États-Unis 
 , communauté non-incorporée ;
 , communauté non-incorporée ;
 , communauté non-incorporée ;
 , communauté non-incorporée ;
 Perth (New York), ville ;
 Perth (Dakota du Nord), cité ;
 , canton.

Nouvelle-Zélande 
 Perth (rivière), rivière des Alpes du Sud.

Royaume-Uni 
 Perth, ville en Écosse. ;
 Perthshire, ou Perthshire, un comté de recensement, et anciennement un comté d'administration locale, de 1890 à 1975 ;
 Perth, une circonscription du Parlement d'Écosse ;
 , une circonscription électorale du Parlement du Royaume-Uni de 1832 à 1950, puis de 1997 à 2005.

Titres 
 Comte de Perth, un titre de la pairie jacobine ;
 Comte de Perth, un titre de la pairie écossaise.

Military 
 Blackburn Perth, hydravion militaire britannique de longue portée ;
 HMAS Perth (D29), croiseur léger modifié de la classe Leander coulé pendant la bataille du détroit de la Sonde ;
 HMAS Perth (D 38), destroyer de missiles guidés de classe Perth mis en service en 1965 ;
 , classe de vaisseau de guerre utilisée par la Royal Australian Navy ;
 HMAS Perth (FFH 157), frégate de classe Anzac mis en service en 2006 ;
 The Perth Regiment, ancien régiment de l'Armée Canadienne.

Autres utilisations 
 (3953) Perth, astéroïde de la ceinture principale ;
 MV Perth, bateau en bois le plus ancien survivant en Australie-Occidentale ;
 Perth (film), film singapourien de 2004 ;
 , prison écossaise ;
 , chanson par Bon Iver dans Bon Iver, Bon Iver.

Voir 
Perth—Middlesex, ancienne circonscription électorale fédérale et provinciale en Ontario ;
 Perth—Wellington, circonscription électorale fédérale en Ontario ;
 Perth—Wellington (circonscription provinciale), circonscription électorale provinciale en Ontario ;
 Perth—Wellington—Waterloo, ancienne circonscription électorale fédérale en Ontario ;
 Perth and Kinross, zone de conseil unitaire de 1996 à aujourd'hui ;
 , circonscription électorale du Parlement du Royaume-Uni de 1983 à 1997 ;
 , circonscription électorale du Parlement du Royaume-Uni de 1708 à 1832 ;
 Perth Amboy, cité au New Jersey, États-Unis.

Note 

Homonymie de bateaux